Имя Лисянь носит несколько уездов в разных провинциях КНР:

 Лисянь — уезд городского округа Луннань в провинции Ганьсу.
 Лисянь — уезд Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа в провинции Сычуань.
 Лисянь — уезд городского округа Баодин в провинции Хэбэй.
 Лисянь — уезд городского округа Чандэ в провинции Хунань.